Койта́ш () — топоним в Узбекистане. Может означать:
 Койташ (горы) — горная цепь в составе Северного Нуратинского хребта
 Койташ (посёлок) — посёлок в Галляаральском районе Джизакской области